Schoonjans ist der Name von

 Anthoni Schoonjans (1655–1726), flämischer Maler
 Robert Schoonjans (1925–2011), belgischer Hindernisläufer